Okręty US Navy o nazwie USS „Skenandoa”

 Pierwszy USS „Skenandoa” (YT-336), później YTM-336 był holownikiem. W służbie w latach 1943-1946.
 Drugi USS „Skenandoa” (YTB-835) był holownikiem. W służbie od 1975 roku.

zobacz także USS „Shenandoah”

Skenandoa